Suchland ist der Familienname von:
 Frank Suchland (* 1962), deutscher Musiker, Rezitator, Verleger, Autor und Pädagoge

Sonstiges:
 Suchland-Inseln, Inseln vor der Walgreen-Küste, Ellsworthland, Antarktika